

Валя-Верде () — село у повіті Алба. Входить до складу комуни Соходол.

Валя-Верде () — село у Каушенському районі.